Die Viking Classic Birmingham 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Birmingham. Das Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 14. bis 20. Juni 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Ashleigh Barty im Einzel sowie die Paarung Hsieh Su-wei/Barbora Strýcová im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Viking Classic Birmingham 2021 fand vom 12. bis 13. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Birmingham